Altweiler kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Altwiller, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Altviller, departementet Moselle i regionen Grand Est,